Drammen – miasto i gmina (kommune) w Norwegii
Miasta w USA:
 Drammen – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Drammen (ang. Drammen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Drammen (ang. Drammen Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire